Ali Assadalla (19 de janeiro de 1993) é um futebolista profissional qatari que atua como meia pelo Al-Sadd.

Carreira 
Ali Assadalla representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Naturais de Manama
Futebolistas do Barém
Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022